Брюи — топоним и фамилия:

Топоним 
 Брюи — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Брюи — коммуна во Франции, департамент Эна.

Фамилия 
 Брюи, Пётр (ум. 1126/1140) — французский еретик XII века.
 Брюи, Этьен (1759—1805) — французский адмирал, морской министр при Наполеоне.

См. также 
 Брюин
 Брюинз
 Брюи — блюдо из яиц.